Gerd Coordes ist der Name folgender Personen:

* Gerd Coordes (Pädagoge) (Gerhard Cordes; Gerhard Albert Cordes; 1839–1890), deutscher Erdkunde-Lehrer und Schulbuchautor zu Geographie
 Gerd Coordes (Sammler) (geboren 1950), deutscher Sammler, Autor und Aussteller von Rolling Stones-Memorabilia